Люк Га́рри Ча́дуик (; родился 18 ноября 1980 года) — английский футболист, полузащитник. Воспитанник молодёжной академии «Манчестер Юнайтед». Известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Антверпен», «Рединг», «Бернли», «Вест Хэм Юнайтед», «Сток Сити», «Норвич Сити», а также за молодёжную сборную Англии.

Клубная карьера 
Чадуик начал карьеру в молодёжной академии «Манчестер Юнайтед». За основной состав играл в основном в Кубке Футбольной лиги, или выходя на замену в матчах Премьер-лиги против слабых соперников. Он забил два гола в Премьер-лиге: первый в матче против «Брэдфорд Сити» в январе 2001 года, а второй в матче против «Лидса» в марте того же года.

Сезон 1999/2000 Чадуик провёл в бельгийском «Антверпене» на правах аренды. В 2003 году был в аренде в «Рединге», за который забил один гол в матче против «Джиллингема», и в «Бернли».

В сезоне 2000/01 Чадуик сыграл достаточно матчей в чемпионате для получения медали чемпиона Премьер-лиги.

В 2004 году Чадуик перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах свободного агента. 10 декабря 2004 года забил гол в матче против «Лидс Юнайтед».

Перед началом сезона 2005/06 Чадуик отправился в аренду в «Сток Сити». В январе 2006 года подписал с клубом постоянный контракт.

В июне 2006 года главный тренер «Норвич Сити» Найджел Уортингтон подтвердил интерес клуба в подписании Чадуика, но «Сток Сити» отказался продавать игрока.

13 ноября 2006 года Чадуик перешёл в «Норвич» — изначально на правах аренды, а в январе 2007 года подписал с клубом постоянный контракт сроком на два с половиной года. В своём дебютном матче против «Ипсвич Таун» Люк отличился забитым мячом. В этом же матче получил серьёзную травму, от которой смог восстановиться лишь к весне 2007 года. Полноценно заиграть за клуб ему не удалось из-за череды травм.

1 октября 2008 года Люк перешёл в «Милтон Кинс Донс» на правах аренды сроком на три месяца, а 4 октября дебютировал за команду в матче против «Миллуолла». 18 октября 2008 года Чадуик забил свой первый гол за «Донс» в матче против «Кру Александра». 31 декабря 2008 года подписал с клубом постоянный контракт. Признавался лучшим игроком клуба по итогам сезонов 2009/10 и 2010/11. 2 марта 2013 года продлил свой контракт с клубом на два года.

Статистика выступлений 

A.  В «прочие» включаются матчи в Трофее Футбольной лиги, плей-офф Футбольной лиги и Лиге чемпионов УЕФА.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги: 2000/01

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Кембридж Юнайтед»
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»